

Geografia

Austria 
 Weißkirchen an der Traun – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Wels-Land
 Weißkirchen in Steiermark – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Murtal

Niemcy 
 Weißkirchen – dzielnica Oberursel (Taunus)

Osoby 
 Max Weißkirchen – niemiecki badmintonista

Zobacz też 
 Weiskirchen
 Weißenkirchen